Ло́пис () — бразильская форма испанской фамилии . Известные носители:

 Лопис, Изидору (1865—1949) — бразильский военный и политический деятель.
 Лопис, Эвертон (род. 1988) — бразильский боксёр.